У́лица Толе би — название улиц ряда населённых пунктов республики Казахстан в честь казахского общественного деятеля Толе би. 

 Улица Толе би — в городе Алма-Ата
 Улица Толе би — в городе Тараз
 Улица Толе би — в городе Кзыл-Орда
 Улица Толе би — в городе Чимкент